Denumirea de Orlovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Orlovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Orlovo, un sat în comuna Kotel, regiunea Sliven.